Perschke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlieb Perschke (1756–1808), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Heinz Perschke (1926–1997), deutscher lutherischer Geistlicher und theologischer Autor
 Karl Perschke (* 1879; † nach 1932), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei), MdL Preußen
 Stefan Perschke, deutscher General

Siehe auch:
 Perske